

Persone 
 Nakamura Shidō II – attore giapponese

Personaggi immaginari 
 Haruko Shidō – personaggio di Please Twins!
 Hikaru Shido – personaggio di Magic Knight Rayearth
 Masayoshi Shidō – personaggio di Persona 5
 Matagu Shido – personaggio di Please Teacher!
 Shidō Itsuka – personaggio di Date A Live

Pagine correlate 
 Shido